

Persone
Carlo Reguzzoni (Busto Arsizio, 18 gennaio 1908 – Busto Arsizio, 16 dicembre 1996) è stato un calciatore italiano
Marco Giovanni Reguzzoni (Busto Arsizio, 30 maggio 1971) – Politico italiano
Gaspare Reguzzoni – canonista e maestro di musica
Elio Reguzzoni – (Trenno, Milano 1888 – Asiago 1915) patriota e giornalista socialista italiano, militante nelle file dell'Avanti!

Legge
Legge Reguzzoni